Die Sorokowaja Botschka (; von sorok für Vierzig und botschka für Fass), auch nur Sorokowoi, war ein russisches Volumenmaß nur für Öle (wie Leinöl und Hanföl) und Branntwein.
 1 Sorokowaja Botschka = 40 Wedro = 13 ⅓ Anker = 160 Tschertwerki = 320 Kruschki/Osmutschki = 25.600 Pariser Kubikzoll = 507 ¼ Liter

Siehe auch 
 Wedro

Literatur 
 Johann Friedrich John: Handwörterbuch der allgemeinen Chemie. Band 3, F. A. Brockhaus, Leipzig/Altenburg 1818, S. 3 f.
 Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Verlag Gottfried Basse, Quedlinburg/Leipzig 1830, S. 290

Altes Maß oder Gewicht (Russland)
Volumeneinheit
Ölmaß
Hohlmaß (Branntwein)
Lebensmittelmaß (Russland)